Antonio Zerri – impresario teatrale dell'Ottocento
 plurale di zerro